Чемпионат Дании по шахматам 1992 проходил в Орхусе.

Таблица

Ссылки 
 Danmarksmesterskabet 1992

Чемпионаты Дании по шахматам
1992 год в шахматах
Спорт в Дании в 1992 году
Спортивные соревнования в Орхусе